Il FIFA World Youth Championship 2003, 14ª edizione del Campionato mondiale di calcio Under-20, si tenne negli Emirati Arabi Uniti dal 27 novembre al 19 dicembre 2003.

Stadi

Squadre qualificate

Fase a gironi

Gruppo A

Gruppo B

Gruppo C

Gruppo D

Gruppo E

Gruppo F

Migliori terze classificate

Fase a eliminazione diretta

Ottavi di finale

Quarti di finale

Semifinali

Finale per il 3º posto

Finale

Classifica marcatori 
4 gol
  Fernando Cavenaghi
  Dudu
  Daisuke Sakata
  Edward Abraham Johnson

3 gol
  Arouna Koné
  Andrés Iniesta
  Daniel Carvalho
  Stephen Elliott
  Leandro Fernández
  Iain Hume
  Nilmar

2 gol

  Osmar Ferreyra
  Anthony Danze
  Erwin Carrillo
  Jaime Castrillón
  Víctor Hugo Montaño
  David Limberský
  Stephen Paisley
  Sōta Hirayama
  Mamadi Berthé
  Sergio Garcia
  Bobby Convey
  Alexander Geynrikh

1 gol
 57 giocatori con un gol.

Riconoscimenti 

Calcio nel 2003
2003
Competizioni sportive ad Abu Dhabi
Competizioni sportive a Dubai